Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Szczurkiewicz – polski aktor i reżyser
 Marcin Szczurkiewicz – polski artysta kabaretowy
 Tadeusz Szczurkiewicz – polski socjolog